Журавель (мн. ч. журавли) — армейский фольклор в Русской Императорской Армии, шуточные куплеты, обычно двустишия, исполнявшиеся в виде песни с припевом «Жура-жура-журавель, / Журавушка молодой!». В журавлях высмеивались соперничающие полки или иронически прославлялись дружественные, нередко куплеты были непристойными. Из армии журавли перешли в военные учебные заведения царской России, в кадетский и юнкерский фольклор, где сохранили характер высмеивания и были направлены на отдельных кадетов, преподавателей и соперничающие учебные заведения. В период гражданской войны журавлей продолжили составлять белогвардейцы. В первые годы советской власти на мотив журавлей было написано несколько песен, в том числе пионерская. Журавли стали популярны в армии межвоенной Польши, в Польше они назывались журавейками (żurawiejka), на каждый полк имелась своя журавейка. Традиция исполнения журавлей продолжилась в организациях русских скаутов-разведчиков.

Дважды использовал песню «Журавель» в своих произведениях русский композитор Пётр Ильич Чайковский: во Второй симфонии и в уничтоженной самим композитором Симфонии ми-бемоль мажор.

Примеры 
 Армейский фольклор

Тащит ментик на базар
нищий гродненский гусар.

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Кто мадеру пьет без меры?
Это конногренадеры!

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой!

Бочку выпьет, а не пьян
желтый ямбургский улан…

Морды бьют на всем скаку
в Мариупольском полку…

 Кадетский фольклор

«Пред начальством, как ужи, / Извиваются пажи»;

«Полочане, как жиды, / Всюду вместе, все на „ты“»;

«Драли зады многи лета / Предка вольского кадета»;

«На шпаргалки портачи — / То зубрилы-псковичи»

 Фольклор белогвардейцев

Кто расписан, как плакат –
то корниловский солдат…

В ресторане шум и бой –
это марковец лихой.

Наш казак здоровый силой,
Наколол чертей на вилы,

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой.

Бронепоезд прет со свистом,
Вспоминая коммунистов.

Жура-жура-журавель,
Журавушка молодой.

 Пионерская песня

Собирайтесь-ка, друзья,
И споём про журавля.

Припев (всегда по 2 раза):
Жура-жура-журавель,
Эй, журавушка молодой!

Раньше было, то и дело,
Что по улицам я бегал.

Припев

Раньше — не было работы,
Доставлял родным заботы.

Припев

Теперь новая работа -
Зубы чистить, вот забота!

Припев

Руки мыть, и ноги мыть,
И сырой воды не пить!

Припев

Записался я в отряд,
И теперь я очень рад!

Припев

Кто шагает дружно в ряд?
Наш, «хамовницкий», отряд!

Коммунизму верен я,
Комсомольцы — нам друзья!

Примечания

Литература 
 
 

Фольклор России